Beyoncé Knowles
Mark Knowles
Solange Knowles
Knowles (Oklahoma)

Desambiguação